

Pessoas 
 Gala (esposa de Júlio Constâncio)
 Gala (esposa de Teodósio I)
 Gala Placídia, filha de Teodósio I
 Gala de Roma, um santo do século VI
 Gala (rei da Numídia)
 Gala Éluard Dalí - musa inspiradora de Salvador Dali
 Gala Rizzatto - cantora de dance music

Outros 
 "Gala" é um termo tabuísmo para esperma humano

Desambiguação